«Тринадцатый час» () — фильм нуар режиссёра Уильяма Клеменса, который вышел на экраны в 1947 году.

Фильм рассказывает о добропорядочном водителе грузовика (Ричард Дикс), который попадает в автоаварию, после которой неожиданно для себя оказывается втянутым в серию преступлений, включающих угон автотранспорта, торговлю крадеными автомобилями, кражу бриллиантов и шантаж.

Это седьмой из восьми фильмов о Свистуне, которые были произведены в 1940-е годы. В этом фильме Дикс сыграл главную роль в седьмой и последний раз в рамках киносериала, и лишь второй раз он предстал в образе положительного персонажа. Из-за болезни сердца Дикс не смог продолжить актёрскую карьеру. Он умер в сентябре 1949 года в возрасте 56 лет.

Сюжет 
В придорожном кафе «У Эйлин» поблизости от небольшого городка в Калифорнии водитель грузовика и хозяин небольшой транспортной фирмы Стив Рейнольдс (Ричард Дикс) вместе с коллегами празднует день рождения своей возлюбленной Эйлин Блэр (Карен Морли). После здравицы в её честь Стив показывает гостям обручальное кольцо на пальце Эйлин, которое он ей недавно подарил. Вскоре после этого Стив уходит с вечеринки, отправляясь в очередной рейс. По дороге он берёт попутчика, чувствуя себя легко и расслаблено. Вдруг из-за поворота по встречной полосе на него выскакивает пьяный водитель, и чтобы избежать столкновения, Стив выворачивает руль и врезается в автозаправочную станцию Маккейба. Момент столкновения грузовика со станцией видит патрульный полицейский на мотоцикле Дон Паркер (Реджис Туми), который, как и Стив, претендует на сердце Эйлин. Стив рассказывает, как всё произошло, призывая в свидетели своего попутчика, однако тот исчез. Зафиксировав, что Стив был в состоянии алкогольного опьянения, Дон передаёт документы в суд по разбору ДТП. Судья признаёт Стива виновным в аварии и приговаривает его к шести месяцам тюрьмы, однако с учётом положительной характеристики Стива, принимает решение об условном наказании, при этом лишая Стива права вождения на шесть месяцев.

Вскоре после суда Стив отправляется на пикник с Эйлин и её сыном-подростком от первого брака Томми (Марк Деннис), который любит Стива и уговаривает его побыстрее жениться на его матери. Между тем на работе Стив вынужден отказаться от вождения грузовика и перейти на работу диспетчером в офисе. Вскоре к Стиву приходит его конкурент Джерри Мейсон (Джим Беннон), который предлагает выкупить его фирму. При этом Джерри обещает оставить небольшую долю Стиву и его компаньону Чарли Куку (Джон Келлогг), а также покрыть текущие долги фирмы, однако Стив отказывается, чувствуя, что в складывающейся экономической ситуации в ближайшее время сможет заработать приличные деньги на своём бизнесе. Однажды ночью один из водителей Стива из-за болезни не может выйти на работу, и Стив принимает решение везти грузовик сам. В пути из-за проблем с двигателем Стив вынужден остановиться в дороге, чтобы осмотреть мотор. В этот момент из кузова его грузовика выбирается неизвестный в больших тёмных очках и шлеме, который бьёт Стива, лишая сознания, затаскивает его в кабину, садится за руль и уезжает. Когда грузовик несётся по шоссе с превышением скорости, его замечает Дон, бросаясь в погоню. Грузовик останавливается, но когда Дон останавливается сзади него, грузовик неожиданно даёт задний ход, сбивая полицейского насмерть. В этот момент Стив приходит в себя, набрасываясь на незнакомца. Тот отбивается и убегает, уронив в кабине перчатку, у который зашит большой палец. Стива объявляют в розыск за убийство Дона, и он бежит в Неваду, где останавливается в мотеле. Однако когда полиция начинает разыскивать его и в соседних штатах, Стив надевает чёрные очки, берёт трость и, маскируясь под слепого, возвращается в свой город, останавливаясь в ночлежке.

Подозревая, что к убийству Дона причастен Джерри, Стив решает проследить за ним. В ресторане Стив подслушивает разговор Джерри с двумя бандитами, которые обсуждают совместный бизнес по перепродаже краденых автомобилей, при этом принадлежащий Джерри гараж используется для передержки краденых машин. Затем Стив направляется к кафе Эйлин, проникая с помощью Томми в квартиру, где Эйлин живёт вместе с сыном. Он рассказывает Эйлин и Томми всё, что с ним произошло, а также передаёт Эйлин на хранение перчатку с зашитым пальцем как единственную реальную улику, по которой можно установить убийцу. Томми замечает, что их разговор подслушивает официантка Мейбел Сэндс (Бернадин Хейс). Стив направляется к своему партнёру и другу Чарли Куку, которого просит устроиться в гараж Джерри, чтобы проследить, что там происходит. Чарли приходит к Джерри устраиваться на работу под предлогом, что ушёл из своей фирмы, так как ему нужны деньги, а компания Стива погрязла в долгах. Джерри соглашается взять Чарли только на унизительную должность ночного сторожа, обещая ему мелкие подработки. В первые же дни работы Чарли замечает несколько краденых машин, которые пригоняют Джерри для перепродажи. Он также видит в кабинете Джерри сейф с несколькими пачками долларов. Чарли сообщает о машинах Стиву, который собирается звонить в полицию, однако Чарли убеждает его схватить воров самостоятельно, сообщая также, что у одного из воров нет пальца на правой руке. Стив отправляется к Эйлин, чтобы взять перчатку, и они договариваются позже встретиться в мастерской. Когда Стив приезжает к Эйлин, у неё неожиданно с обыском появляется полиция, однако Стиву удаётся сбежать. Приехав ночью в гараж Джерри, Стив не может найти Чарли. Зайдя в директорский кабинет, он обнаруживает тело убитого Джерри на полу рядом с пустым сейфом. В этот момент кто-то сзади бьёт Стива рукояткой пистолета, и он теряет сознание. Придя в себя, Стив осматривается в гараже, замечая в одной из машин Чарли, который тоже оправляется от удара по голове. Чарли спрашивает о перчатке, однако Стив говорит, что не успел её взять из-за полиции, и когда Чарли отговаривает его сдаваться властям, Стив возвращается в кафе к Эйлин.

В своей квартире Эйлин показывает Стиву, что в зашитом большом пальце перчатки был тайник с россыпью бриллиантов. Когда Томми видит, как Мейбел кому-то звонит, а также вспоминает, как она подслушивала, Стив начинает подозревать, что Мейбел как-то связана с убийцей. Стив перекладывает бриллианты в свой кисет, а перчатку оставляет у Эйлин, после чего направляется проследить за Мейбел, которая неожиданно отпросилась домой. Из своей квартиры Мейбел кому-то звонит, выясняя, что из сейфа её собеседник взял много денег, после чего предлагает забыть о бриллиантах. Они договариваются, что Мейбел соберёт свои вещи, и через полчаса они сбегут из города. Стив приезжает к Чарли домой, сообщая ему, что Дона и Джерри убил сообщник Мейбел, и просит его пойти вместе с ним к Мейбел домой. Когда они заходят в её квартиру, Чарли наставляет на Стива оружие и заявляет, что это он и есть тот самый сообщник Мейбел. Он объясняет, что убил Дона, потому что полицейский шантажировал его кражей бриллиантов, которую Чарли совершил четыре года назад на Восточном побережье. В то время Дон работал там детективом, и вёл это дело, а переехав в этот город, случайно встретил Чарли и начал его шантажировать. Однако, по словам Чарли, в последнее время Дон стал требовать слишком много, и Чарли решил его убить. У Чарли не было конкретного плана, как это сделать, просто подвернулся удачный случай, когда Стив решил доставить груз. После этого Чарли требует отдать ему перчатку, однако Стив отвечает, что она у Эйлин. Под угрозой оружия Чарли заставляет Стива написать Эйлин письмо, что их обоих захватили преступники. При этом Стива оставили в качестве заложника, а Чарли послали забрать перчатку. В конце письма Стив делает приписку, что, оказывается, в перчатке были бриллианты. Чарли оставляет Стива с Мейбел, а сам приезжает к Эйлин, которая вместе с сыном читает письмо. Увидев приписку, они понимают, что что-то не так. Эйлин настаивает на том, чтобы поехать вместе с Чарли и лично отвезти перчатку. После их отъезда Томми звонит в полицию и сообщает, что преступник отъехал от их дома на машине Эйлин. Добравшись до места, Чарли отбирает у Эйлин перчатку, обнаруживая, что в ней ничего нет. Тогда он выкручивает Эйлин руки, требуя, чтобы Стив сказал, куда он перепрятал бриллианты. Тот вынужден сказать, что они спрятаны в его кисете. Заперев Эйлин в одной из комнат и привязав Стива к стулу — в другой, Чарли и Мейбел выходят на улицу как раз в тот момент, когда к дому подъезжают патрульные полицейские, обнаружившие машину Эйлин. Увидев полицию, Чарли в панике стреляет, однако полицейские ранят его в плечо, после чего легко задерживают и Чарли, и Мейбел. Некоторое время спустя в полицейском участке шеф полиции благодарит Стива за содействие. С него снимают все обвинения, и, более того, ему положена премия за возврат бриллиантов, которую Стив решает пустить на развитие своей транспортной компании.

В ролях 

 Ричард Дикс — Стив Рейнольдс
 Карен Морли — Эйлин Блэр
 Джон Келлогг — Чарли Кук
 Джим Бэннон — Джерри Мейсон
 Реджис Туми — Дон Паркер
 Бернадин Хейс — Мейбел Сэндс
 Марк Деннис — Томми Блэр

Создатели фильма и исполнители главных ролей 
Режиссёр Уильям Клеменс в период с 1936 по 1947 год поставил 35 фильмов, среди которых четыре фильма про девушку-детектива Нэнси Дрю, три фильма про детектива-любителя по прозвищу Сокол и несколько других детективных фильмов категории В. Этот фильм стал последним в карьере Клеменса.

Ричард Дикс начал сниматься в кино в 1921 году, сыграв за время своей карьеры в 99 фильмах. С 1929 по 1943 год он был ведущим актёром студии RKO Pictures, сыграв в таких фильмах, как «Симаррон» (1931), «Пропавший эскадрон» (1932), «Адское шоссе» (1932), «Туннель» (1935) и «Корабль-призрак» (1943). В период с 1944 по 1947 год Дикс сыграл в шести криминальных драмах о Свистуне. Этот фильм стал последним в карьере актёра, который умер от сердечного приступа в 1949 году в возрасте 56 лет.

Карен Морли прославилась в начале 1930-х годов ролями в таких фильмах, как «Мата Хари» (1931), «Лицо со шрамом» (1932), «Маска Фу Манчу» (1932), «Арсен Люпен» (1932), «Обед в восемь» (1933) и «Хлеб наш насущный» (1934). Позднее она сыграла в таких фильмах, как «Гордость и предубеждение» (1940), «Ревность» (1945), «Подставленный» (1947) и «М» (1951), а в 1953 году ушла из кино. В 1973—1975 годах она появилась в трёх телесериалах, после чего её актёрская карьера закончилась. Морли умерла в 2003 году в возрасте 93 лет.

Джон Келлогг сыграл во многих значимых фильмах 1940—1950-х годов, среди них «Гордость янки» (1942), «Тридцать секунд над Токио» (1944), «Странная любовь Марты Айверс» (1946), «Вертикальный взлёт» (1949), «Дом незнакомцев» (1949), «Насаждающий закон» (1951) и «Пресловутое ранчо» (1952).

История создания фильма 
Рабочим названием этого фильма было «Охотник является беглецом» ().

Как и другие фильмы киносериала о Свистуне, он открывается показом тени фигуры, которая насвистывает памятную мелодию, а затем объявляет: «Я Свистун, я знаю множество странных историй». Голосом Свистуна в финале также сообщается, чем всё в итоге закончилось для главного героя.

Оценка фильма критикой 
Как отметила современный историк кино Сандра Бреннан, «в этой драме бизнес грузового перевозчика почти уничтожен после того, как его ошибочно обвиняют в убийстве полицейского, с которым у него незадолго до того возникла ссора». По словам Леонарда Молтина, это «сильный фильм из серии про Свистуна, и последний фильм Дикса», в котором «владелец грузовой компании подозревается в убийстве, когда копа, с которым у него был конфликт, находят убитым». По мнению Артура Лайонса, это «плотно сделанный и напряжённый фильм», а Майкл Кини пришёл к выводу, что это «довольно стандартный материал, и, к сожалению, последний фильм для Дикса».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тринадцатый час на сайте IMDb 
 Тринадцатый час на сайте AllMovie 
 Тринадцатый час на сайте Американского института кино
 Тринадцатый час на сайте Turner Classic Movies

Фильмы нуар
Фильмы США 1947 года
Фильмы на английском языке
Чёрно-белые фильмы США